Коле́тт:

 Колетт (1381—1447) — святая Католической церкви.
 Колетт, Поль (1920—1995) — герой Французского Сопротивления.
 Колетт, Сидони́-Габриэль (1873—1954) — французская писательница.
 «Колетт» — фильм режиссёра Уоша Уэстморленда, вышедший в 2018 году.

См. также 
 Колет
 Коллетт
 Collett